Goupil steht für:

 Goupil Industrie, französischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, siehe Polaris Industries #Elektrofahrzeuge

Goupil ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Goupil (1806–1893), französischer Kunsthändler, Miteigentümer der Goupil & Cie
 Claude-Antoine Goupil-Despallières (1771–1825), französischer Arzt und politischer Schriftsteller
 Didier Goupil (* 1963), französischer Schriftsteller
 Eugène Goupil (1831–1896), französisch-mexikanischer Philanthrop und Sammler
 Frédéric Goupil (* 1962), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jeanne Goupil (* 1950), französische Schauspielerin
 Jules Adolphe Goupil (1839–11883), französischer Porträt- und Genremaler
 Léon-Lucien Goupil (1834–1890), französischer Maler
 René Goupil (1608–1642), französischer Jesuit, Missionar in Nordamerika, Heiliger der Katholischen Kirche

Siehe auch:
 Kap Legoupil, Trinity-Halbinsel, Antarktika